Сэр Роберт Уилсон (6 апреля 1927 — 2 сентября 2002) - британский астроном, командор Ордена Британской империи, член Королевское общество; 

Сыном даремского шахтёра. Изучал физику в Королевском колледже в Дареме и получил докторскую степень в университете Эдинбурга, где работал в  со звездными спектрами. Он был астрономом, который полностью использовал возможности, предоставленные , и он был одним из пионеров, которые заложили основу для развития Великих космических обсерваторий, таких как космический телескоп им. Хаббла.

В 1959 году Уилсон присоединился к Группе плазменной спектроскопии в , где он отвечал за измерение температуры в , подтвердив, что она не была достаточно горячей, чтобы произвести управляемый термоядерный синтез. Будучи руководителем группы плазменной спектроскопии в , он руководил программой ракетных наблюдений ультрафиолетовых спектров Солнца и звезд. Размещая телескопы на спутниках, можно было избежать поглощения ультрафиолетового света атмосферой Земли и получить много информации о горячей плазме, особенно в хромосфере и короне Солнца.

Затем Уилсон подключился к разработке первого астрономического спутника  (ESRO), миссии TD-1A, и возглавил британское сотрудничество с Бельгией в эксперименте S2/68, который в 1972 году провел первое исследование всего неба в ультрафиолете.

Уилсон известен как «отец» спутника International Ultraviolet Explorer (IUE). Его разработка началась в 1964 году с предложения ESRO о создании большого астрономического спутника, который оказался слишком дорогим, а исследования были прекращены в 1967 году. Уилсон, однако, убедил власти Великобритании продолжить исследование и добился радикального изменения дизайна, которое в то же время имело большие возможности и было проще и, следовательно, дешевле. Эта концепция получила название Ультрафиолетовый астрономический спутник (, UVAS). Проект UVAS был снова представлен в ESRO в ноябре 1968 года, но, несмотря на положительный отзыв, не был принят. Убедившись в обоснованности концепции, Уилсон предложил проектные работы НАСА, что в конечном итоге привело к IUE, международному проекту НАСА, ЕКА и Великобританией.

В 1972 году он оставил свой пост директора Научно-исследовательского отдела астрофизических исследований Совета по научным исследованиям в Кулхэме, чтобы стать профессором астрономии в Университетском колледже Лондона. Он был лектором в Королевском астрономическом обществе в 1985 году. Он был посвящен в рыцари в 1989 году.

Примечания

Дополнительная литература 
 Exploring the Universe with the IUE Satellite Ed Y.Kondo 1987,1989 
 A. Dalgarno, Sir Robert Wilson, Biographical Memoir, Proc. Am. Phil. Soc., p 119 Vol 142 March 2003.  
 I. Howarth & A. Willis Sir Robert Wilson 1927—2002 Astr. & Geophys. Vol 44 (1) Page 1.34, Feb 2003 

Астрономы по алфавиту
Астрономы Англии
Астрономы XX века
Члены Лондонского королевского общества
Командоры ордена Британской империи
Рыцари-бакалавры
Выпускники Даремского университета
Выпускники Королевского колледжа (Даремский университет)